Torelli steht für:

 Torelli (Adelsgeschlecht)

Torelli ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Torelli, Graf von Guastalla (?–1522), italienischer Adliger
 Achille Torelli (1841–1922), italienischer Dramatiker
 Cristoforo I. Torelli (um 1409–1460), Feudalherr 
 Felice Torelli (1667–1748), Maler in Bologna
 Francesco Maria I. Torelli (um 1450–1486), Feudalherr
 Gabriele Torelli (1849–1931), italienischer Mathematiker
 Giacomo Torelli (Pseudonym Giulio del Colle; 1608–1678), italienischer Architekt und Bühnenbildner
 Giuseppe Torelli (1658–1709), Violinist und Komponist des Barock
 Giuseppe Torelli (Mathematiker) (1721–1781), italienischer Übersetzer und Mathematiker
 Guido Torelli (1379–1449), Feudalherr
 Ines Torelli (Ines Stierli; 1931–2019), Schweizer Schauspielerin und Sängerin
 Ludovica Torelli (1499–1569), italienische Adlige, Gründerin religiöser Frauenvereinigungen
 Luigi Torelli (1810–1887), italienischer Freiheitskämpfer, Offizier, Präfekt und Politiker
 Mario Torelli (1937–2020), italienischer Archäologe und Etruskologe
 Pietro Guido I. Torelli (um 1410–1460), Feudalherr
 Ruggiero Torelli (1884–1915), italienischer Mathematiker
 Stefano Torelli (1712–1784), Maler in Dresden, Lübeck und St. Petersburg